9-й чемпионат мира по бадминтону проходил в 1995 году в Лозанне (Швейцария).

Общий медальный зачёт

Медалисты 

1995
Международные спортивные соревнования в Лозанне
Спорт в Швейцарии в 1995 году
Чемпионаты мира в Швейцарии